SG Dortmund steht für:

 Sozialgericht Dortmund
 Startgemeinschaft Dortmund